Frangia, è un ornamento tessile posto sul bordo di capi d'abbigliamento o pezzi d'arredamento. 
Frangia o frangetta è una acconciatura dei capelli.
Frangia è detto qualcosa che sta al contorno di una cosa più importante.
con Frangia si può intendere un sottoinsieme di persone (per es: una frangia della curva nord dello stadio ha causato disordini)
Frangia è la parte inventata all'interno di un racconto

Altri progetti